BRM est un sigle qui peut signifier :
 Brevet randonneurs mondiaux, des épreuves cyclistes longues distances ;
 British Racing Motors, une ancienne écurie de Formule 1 ;
 bioréacteur à membranes, un nouveau type de réacteur pour l'épuration des eaux usées ;
 Bridge Resource Management (en français, gestion des ressources à la passerelle), une formation destinée aux gens de mer ;
 Bernard Richards Manufacture, l'unique manufacture française de montres de luxe.

BRM est un code qui peut signifier :
 .